Do soutěže dvouhry juniorek na melbourneském Australian Open 2015 nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Jelizaveta Kuličkovová, která se rozhodla po výhře v předešlém ročníku 2014 opustit juniorský tenis.

Vítězkou se stala nenasazená 16letá tenistka Tereza Mihalíková, rodačka ze slovenských Topoľčan, která ve finále zdolala britskou turnajovou čtrnáctku Katie Swanovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. Šampionka tak vybojovala první grandslamovou trofej v kariéře.

Vítězka si do juniorského žebříčku připsala 375 bodů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

4. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Kimberly Birrell
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Maia Lumsden
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Katharina Hobgarski
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Olga Fridman
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Priscilla Hon
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Jüan Jüe
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= Luisa Stefani
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= Tami Grende
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Sara Tomic
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Raquel Pedraza
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Tessah Andrianjafitrimo
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Tereza Mihalíková
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=62
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Nicole Kraemer
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Ma Šu-jüe
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Jil Teichmann
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= K Birrell
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= K Hobgarski
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= L Stefani
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= S Tomic
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= T Andrianjafitrimo
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= T Mihalíková
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= J Teichmann
| RD2-score08-1='''7
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=5

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= K Birrell
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=

Reference 

Australian Open 2015
Juniorský tenis v roce 2015